Бада — станція Читинського регіону Забайкальської залізниці Росії.
 Бада — різновид озокериту.
 bada — мобільна операційна система та платформа виробництва Samsung Electronics.
 Бада — кратер на Марсі Список кратерів на Марсі, Б